Dalarna peut faire référence à :

 La Dalécarlie (), province historique de l'ouest de la Suède
 Le comté de Dalécarlie (), un comté de Suède reprenant les frontières de la province historique
 Dalarna, une chanson du groupe rock Mando Diao